European Central Bank () — центральный банк Евросоюза и зоны евро. Образован 1 июня 1998 года. Штаб-квартира расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне. В его штат входят представители всех государств-членов ЕС. Банк полностью независим от остальных органов ЕС.

 Electronic Codebook () — один из вариантов использования симметричного блочного шифра, при котором каждый блок открытого текста заменяется блоком шифротекста. В ГОСТ 28147—89 называется режимом простой замены.